North Lawrence puede referirse a:

North Lawrence, territorio no organizado ubicado en el condado de Lawrence, Dakota del Sur, Estados Unidos;
North Lawrence, lugar designado por el censo en el condado de Stark, Ohio, Estados Unidos.